

Patronymes 

 Andrea Marinoni (* 1955, San Lazzaro di Rovetta), athlète de l'enduro italien 
 Attilio Marinoni (1892, Lodi  1940, Milan-Varèse), un pilote de course italien
 Giovanni Marinoni (1490, Venise1562, Naples), prêtre théatin italien, vénérable.
 Giovanni Marinoni (peintre) (c. 1430, Desenzano sul Serio 1512 ?), un peintre de la Renaissance italien 
 Hippolyte Auguste Marinoni (1823, Paris  1904, Paris), ingénieur français
 Johann Jakob Marinoni (1676, Udine 1755, Vienne), mathématicien, et astronomede la cour impériale autrichien

Entreprise
 Cycles Marinoni, un fabricant de vélo québécois

Voir aussi 
 la rue Marinoni, une voie du  de Paris, en France

Notes et références 

Patronyme italien